GOX oder GOx steht für:

 Glucose-Oxidase
 Flughafen Mopa in Goa, Indien